Masham est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Masham (Yorkshire du Nord), petite ville dans Harrogate, un borough du Yorkshire du Nord en Angleterre.

 Masham-Nord, ancienne municipalité de canton du comté de Gatineau ;
 Sainte-Cécile-de-Masham, village dans les Collines-de-l'Outaouais.

 , village du  de la préfecture de Rezvanchahr et la province de Guilan.

Patronyme

 , titre de noblesse anglais ;
  titre de noblesse anglais des  ;
 Abigail Masham (1670?–1734), favorite de la reine Anne de Grande-Bretagne, épouse de Samuel Masham ;
 Damaris Cudworth Masham (1659–1708), théologienne et militante féministe anglaise ;
 Samuel Masham (1678/79-1758),  baron Masham, général britannique et courtisan de la cour de la reine Anne de Grande-Bretagne ; 
  (ca. 1592 - ca. 1656), noble et homme politique anglais.

Divers 
 Masham, race ovine originaire du nord de l'Angleterre qui doit son nom à la ville de Masham

Toponymie britannique
Patronyme anglais